Az 1998-as FIDE-sakkvilágbajnokság, a korábbiaktól eltérő módon, egyenes kieséses (knockout) rendszerben zajlott. A versenysorozat győztese mérkőzhetett meg a regnáló FIDE-világbajnok orosz Anatolij Karpovval a világbajnoki címért. Anatolij Karpov és az indiai Visuvanátan Ánand közötti világbajnoki döntőre 1998. január 2–9. között a svájci Lausanne-ban került sor. A mérkőzést Karpov rájátszás után 5–3 arányban nyerte, ezzel megvédte FIDE-világbajnoki címét.

Előzmények 
1993-ban a regnáló hivatalos világbajnok Garri Kaszparov a világbajnoki döntő előtt saját sportszövetséget alapított, a Professzionális Sakkozók Szövetségét (PCA), és annak keretén belül rendezte meg a „klasszikusnak” nevezett világbajnoki döntőt a világbajnokjelöltek versenyének győztesével, az angol Nigel Shorttal. A FIDE megfosztotta világbajnoki címétől és törölte ranglistájáról Kaszparovot és a PCA-hoz csatlakozó Nigel Shortot. A FIDE-sakkvilágbajnoki cím megszerzésére külön mérkőzést írt ki, majd ezt követően 1993-tól egészen 2006-ig, az úgynevezett „címegyesítő” mérkőzésig a sakkozás két világbajnokot tartott nyilván: a PCA által szervezett verseny világbajnokát, aki az úgynevezett „klasszikus sakkvilágbajnoki” címet viselte, valamint a FIDE sakkvilágbajnokát.

A sakkvilágbajnokságok lebonyolítási rendszere 1948 óta lényegében változatlan volt. A világbajnok párosmérkőzésre való kihívásának a jogát az szerezte meg, aki egy többlépcsős versenysorozat végén győztesként került ki. A versenysorozat zónaversenyekből, zónaközi versenyekből, majd a legjobb nyolc versenyző részvételével zajló, párosmérkőzéses formájú, világbajnokjelöltek versenyéből állt.

Az 1998-as FIDE-sakkvilágbajnokság az addigi hagyományoktól eltérő formában került megrendezésre. A FIDE elnökének, Kirszan Iljumzsinovnak a javaslatára bevezették az egyenes kieséses, gyors lebonyolítású (knockout) rendszert, amelynek lényege, hogy az addigi hároméves ciklusonként zajló világbajnokságot egy helyszínen és rövid idő alatt fejezzék be.

Az új világbajnoki rendszer 
Az új világbajnoki rendszer szerint az egyébként a zónaközi versenyen való indulásra jogosult résztvevők, valamint az Élő-pontszámuk alapján kimagasló erejű versenyzők, összesen legfeljebb 128-an, a tenisztornákról már ismert egyenes kieséses lebonyolítási rendszerben mérik össze erejüket. A döntő kivételével két hagyományos időbeosztású játszmát játszanak, ha annak eredménye döntetlen, akkor először két-két rapidjátszmát, majd ha ezek után is döntetlen az eredmény, akkor egyre rövidülő idejű játszmákat játszanak.

A két hagyományos időbeosztású játszmára egy-egy napot, a rájátszásokra, azaz a rapid- és a villámsakkjátszmákra összesen további egy napot szánnak. Ennek megfelelően a verseny egy fordulója három napot igényel, és a 128-as főtábla összesen hét fordulója 21 nap alatt (esetleg közben 1-2 pihenőnap beiktatásával) megrendezhető.

Az 1998-as világbajnokság 
Az 1998-as világbajnokság előmérkőzéseit 1997. december 8–30. között Hollandiában, Groningenben játszották. A világbajnoki döntőre az egyenes kieséses verseny győztese és a regnáló világbajnok között 1998. január 1–9. között a svájci Lausanne-ban  került sor.

Az új lebonyolítási formájú világbajnokságra meghívták a regnáló világbajnokokat is. A PCA-világbajnoka, Garri Kaszparov nem kívánt részt venni a FIDE által szervezett eseményen, Anatolij Karpovnak pedig, aki 1993 óta viselte a FIDE-világbajnok címet, ezúttal csak a versenysorozat győztesével kellett párosmérkőzésen megvívnia.

A világbajnoki tornára az arra jogosultak közül 100 versenyző nevezett, nem élt a nevezés jogával a PCA-világbajnok Kaszparov mellett Gata Kamsky, a ranglista 7. helyezettje, az előző világbajnokság döntőjének résztvevője, valamint az indulásra női világbajnokként jogosultságot szerzett Polgár Zsuzsa. A verseny végül 97 fővel indult, akik közül 68 versenyző az első fordulótól kezdve, 28 a 2. fordulótól, és egy versenyző, Borisz Gelfand az előző világbajnokjelölti verseny győzteseként (Kamsky helyett) csak a 3. fordulótól kezdve vett részt a küzdelmekben.

A díjalap 
A verseny díjalapja az eddigi világbajnokságokhoz képest kiemelkedőnek számított. A teljes díjalap  amerikai dollár volt, amelyből a világbajnok  dollárt kapott. A versenyzők díjazása attól függően változott, hogy melyik körben estek ki:

A versenyzők 
Vlagyimir Kramnyik, aki nevezett a versenyre, és a legmagasabb Élő-pontszámú indulóként az 1. rajtszámot kapta, visszalépett a versenytől, tiltakozva amiatt, hogy címvédő Karpovnak csak a győztessel kell játszania a világbajnoki címért.

1 Esam Mohammed nem jelent meg a versenyen.

Eredmények, 1–4. kör

Első szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

5–7. körök

A világbajnoki döntő

A helyszín 
A FIDE-világbajnokság döntőjére 1998. január 2–9. között Svájcban, Lausanne-ban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság múzeumában került sor.

A versenyzők 
A világbajnoki döntőt az egyenes kieséses versenysorozat győztese, Visuvanátan Ánand és a világbajnoki cím védője, Anatolij Karpov vívta. Ánand az 1995-ös PCA-világbajnoki döntő után a FIDE versenysorozatán is a világbajnoki címért mérkőzhetett.

Egymás elleni eredményeik
A világbajnoki döntő előtt 31 alkalommal játszottak egymással hagyományos időbeosztású játszmát, ezeken kívül még 11 alkalommal rapid- vagy villámjátszmát. Mind a hagyományos, mind a rapid- és villámjátszmák Ánand előnyét mutatták: a hagyományos versenyjátszmákban +9=18-4, a rapid- és villámjátszmákban +3=6-2 volt kettejük játszmáinak eredménye az ő szemszögéből. Egy alkalommal már játszottak párosmérkőzést világbajnoki versenysorozat keretében, 1991-ben az 1993-as FIDE-sakkvilágbajnokság negyeddöntőjében Karpov 4,5–3,5 arányban nyert.

Formájuk
A világbajnoki mérkőzés előtti két évben Karpov 10 nemzetközi versenyen vett részt, míg Ánand 12 helyen ült asztalhoz.

1996-ban Karpov megnyerte a Bielben rendezett nagymesterversenyt, a bécsi millenniumi tornán Veszelin Topalovval és Borisz Gelfanddal holtversenyben végzett az élen, Tilburgban azonban csak a középmezőnyben végzett, 6–7. lett a 12 fős mezőnyben, Las Palmasban pedig egyenesen leszerepelt, mivel az utolsó helyet szerezte meg a sakktörténet addigi legerősebb, hat résztvevős, kétfordulós szupertornáján (az átlag Élő-pontszám 2756 volt a XXI-es kategóriájú versenyen), amelyen egyébként Ánand Kaszparov mögött a 2. helyen végzett.

1997-ben 3–5. lett Dos Hermanasban, és Ánand itt is előtte végzett, Kaszparovval holtversenyben egy ponttal előzték meg a mezőnyt. A Frankfurtban rendezett Chess Classics versenyen ismét Ánand mögött végzett, ezúttal a 2. helyen, és ugyanez volt a verseny végeredménye Bielben is a Credit Suisse versenyén. Dortmundban folytatódott gyengébb szereplése, csak a 6–8. helyet szerezte meg azon a  versenyen, ahol Ánand ismét szép eredményt ért el, és Vlagyimir Kramnyik mögött a 2. helyen végzett.

Ánand a Karpov eredményeinek ismertetésénél már említett közös versenyeiken kívül 1996-ban Vaszil Ivancsuk mögött a 2. helyet szerezte meg Wijk aan Zee-ban a hagyományos Hoogovens-versenyen, 3. lett Kaszparov és Topalov mögött Amszterdamban a kiemelkedő erősségű 10. Euwe-emlékversenyen, 3–4. lett Kaszparovval holtversenyben Kramnyik és Topalov mögött Dos Hermanasban, és Kramnyikkal holtversenyben 1. Dortmundban. Némileg gyengébb eredményt ért el 1997-ben Linaresben a szupertornán, ahol csak 6. lett, de ezt a kisiklását javította a világbajnokság előtti utolsó versenyén 1997. novemberben Belgrádban, ahol Ivancsukkal holtversenyben megnyerte a versenyt.

Az eredményekből kitűnik, hogy amely versenyeken mindketten indultak, azokon Ánand mindig megelőzte Karpovot, és versenyein – az egy linaresi kivételével – minden alkalommal a dobogón végzett. Karpov ezzel szemben időnként gyengébb eredményeket produkált. Az egymás elleni eredmények is Ánand várható sikere mellett szóltak, akárcsak Élő-pontszámuk, valamint a világranglistán elfoglalt helyezésük. A mérkőzés kezdetén a FIDE-ranglista szerint Ánand 2770 Élő-ponttal rendelkezett, míg Karpov 2735-tel. A Chessmetrics pontszámítása szerint Ánand 1998. januárban 2830 ponttal Kaszparov mögött a második helyen állt, míg Karpov 2767 ponttal rendelkezett, és az 5. volt.

A párosmérkőzés lefolyása 
A mérkőzést 6 játszmásra tervezték, egyenlőség esetén két-két játszmás rapid időszámításos rájátszások következtek volna mindaddig, amíg valamelyik fél nem nyer.

Az első játszmát Karpov nyerte, de rögtön a következőben Ánand egyenlített. Karpov ismét előnybe került a 4. játszma megnyerése után, de Ánand az utolsó, nagyon fontos 6. játszmában győzni tudott, ezzel kiegyenlítette az állást. A rájátszás következett, amelyben Karpov mindkét játszmát megnyerte, ezzel ismét megvédte FIDE-világbajnoki címét.

A játszmánkénti eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+FIDE-világbajnokság-döntő (1998)
|-
! Versenyző!!Ország!! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! R1 !! R2 !! Pont
|-
| align=left | Anatolij Karpov|| || 2735
| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 5
|-
| align=left | Visuvanátan Ánand|| || 2770
|style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 3
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A döntéssel végződött játszmák:

1. játszma Karpov–Ánand 1–0 108 lépés
Félszláv védelem, meráni, Wade-változat ECO D47
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hc3 Hf6 4.e3 e6 5.Hf3 Hbd7 6.Fd3 dxc4 7.Fxc4 b5 8.Fd3 Fb7 9.O-O a6 10.e4 c5 11.d5 Vc7 12.dxe6 fxe6 13.Fc2 c4 14.Ve2 Fd6 15.Hd4 Hc5 16.f4 e5 (diagram) 17.Hdxb5 axb5 18.Hxb5 Vb6 19.Hxd6+ Vxd6 20.fxe5 Vxe5 21.Bf5 Ve7 22.Vxc4 Bc8 23.Vb5+ Hcd7 24.Vxb7 Bxc2 25.Fg5 Vd6 26.Va8+ Kf7 27.Vxh8 Vd4+ 28.Kh1 Vxe4 29.Bf3 Bxg2 30.Kxg2 He5 31.Vxg7+ Kxg7 32.Fxf6+ Kg6 33.Fxe5 Vxe5 34.Bg1 h5 35.b3 Ve2+ 36.Bf2 Ve4+ 37.Kf1 Kh6 38.Bg3 Vb1+ 39.Kg2 Ve4+ 40.Bgf3 Vg6+ 41.Kf1 Vb1+ 42.Kg2 Vg6+ 43.Kh1 Vb1+ 44.Bf1 Vxa2 45.Bf6+ Kg7 46.Bf7+ Kh8 47.Bf8+ Kg7 48.B8f7+ Kg8 49.B7f3 Kg7 50.h3 Vc2 51.B1f2 Ve4 52.Kg2 Vb4 53.Be2 Vd4 54.Be7+ Kg6 55.Be6+ Kg7 56.Bg3+ Kf7 57.Bge3 Vd5+ 58.Kg3 Vg5+ 59.Kf2 Vh4+ 60.Ke2 Vd4 61.B6e4 Va1 62.Kd3 Kf6 63.Be6+ Kf5 64.b4 Vc1 65.Kd4 Vc8 66.b5 Vd8+ 67.Kc5 Vc7+ 68.Kb4 Vf4+ 69.Kb3 Vc7 70.b6 Vd7 71.B3e5+ Kf4 72.Be4+ Kg3 73.Be3+ Kh2 74.Kc4 h4 75.Kc5 Vc8+ 76.Kd5 Vd8+ 77.Ke4 Vd7 78.Kf5 Kg2 79.Kg5 Vg7+ 80.Kxh4+ Kf2 81.B3e5 Vh8+ 82.Kg4 Vg7+ 83.Kf5 Vh7+ 84.Kf6 Vh4+ 85.Kf7 Vh7+ 86.Ke8 Vb7 87.h4 Vb8+ 88.Kf7 Vb7+ 89.Kg6 Vb8 90.h5 Vg8+ 91.Kf5 Vh7+ 92.Kf6 Kf3 93.Be3+ Kf2 94.Be2+ Kf3 95.B2e3+ Kf2 96.Kg5 Vg8+ 97.Kh4 Vd8+ 98.Kh3 Vd1 99.Be2+ Kf3 100.Kh2 Vd8 101.B6e3+ Kf4 102.b7 Vb6 103.Be4+ Kf3 104.B2e3+ Kf2 105.Be7 Vd6+ 106.Kh3 Vb8 107.B3e5 Kg1 108.Bg7+ 1-0

2. játszma Ánand–Karpov 1–0 42 lépés
Spanyol megnyitás, Morphy-védelem, neo-arhangelszki változat ECO C78
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf6 5.O-O Fc5 6.c3 b5 7.Fb3 d6 8.a4 Fg4 9.d3 O-O 10.h3 Fxf3 11.Vxf3 Ha5 12.Fc2 b4 13.Hd2 Bb8 14.Ve2 Be8 15.Hf3 bxc3 16.bxc3 Hb3 17.Fxb3 Bxb3 18.d4 exd4 19.cxd4 Bxf3 20.Vxf3 Fxd4 21.Ba2 Hxe4 22.Vd3 c5 23.Vxa6 d5 24.a5 c4 25.Fe3 Fe5 26.Fb6 Vd7 27.Va7 Vc6 28.Fd4 Fc7 29.Bb2 c3 30.Bb7 Bc8 31.Fb6 Fe5 32.Bxf7 c2 33.Bc1 Hc3 34.Bf3 h6 35.Vf7+ Kh8 36.Be3 d4 37.Bxe5 d3 38.Fd4 Bg8 39.Be6 d2 (diagram) 40.Bxc6 dxc1=V+ 41.Kh2 Vd2 42.Bc8 1-0

4. játszma Ánand–Karpov 0–1 49 lépés
Caro–Kann-védelem, Panov-támadás ECO B14
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Hf6 5.Hc3 e6 6.Hf3 Fe7 7.cxd5 Hxd5 8.Fd3 Hc6 9.O-O O-O 10.Be1 Ff6 11.Fe4 Hce7 12.h4 Hf5 13.Vd3 Hxc3 14.bxc3 h6 15.h5 Hd6 16.He5 Hxe4 17.Vxe4 Fxe5 18.dxe5 f5 19.Ve2 Fd7 20.Bd1 Fb5 21.Vf3 Ve8 22.Ff4 Bc8 23.Bd4 Bc4 24.Bad1 Vf7 25.Bxc4 Fxc4 26.a3 Bc8 27.Bd4 Kh7 28.Fd2 Fd5 29.Vh3 b5 30.a4 bxa4 31.Bxa4 Bc4 32.Bxc4 Fxc4 33.Vh4 Fb5 34.c4 Fe8 35.c5 Vd7 36.Fc3 Vd3 37.Vd4 Vxd4 38.Fxd4 a5 39.c6 Fxc6 40.f3 f4 41.Fb2 Fe8 42.Fc1 a4 43.Fxf4 a3 44.Fe3 Fxh5 45.Kf2 Fe8 46.Fd4 Fc6 47.Fc3 a2 48.g3 h5 49.g4 h4 0-1

6. játszma Ánand–Karpov 1–0 42 lépés
Trompowsky-támadás, klasszikus védelem ECO A45
1.d4 Hf6 2.Fg5 e6 3.e4 h6 4.Fxf6 Vxf6 5.Hc3 d6 6.Vd2 g5 7.Fc4 Hc6 8.Hge2 Fg7 9.Bd1 Fd7 10.O-O O-O-O 11.Hb5 a6 12.Ha3 g4 13.f4 gxf3 14.Bxf3 Ve7 15.c3 h5 16.Bdf1 Bdf8 17.b4 Ha7 18.Hc2 Fh6 19.Ve1 Kb8 20.Fd3 Fc6 21.Hf4 Bfg8 22.d5 Fe8 23.Vf2 Fg7 24.Hd4 Fd7 25.dxe6 Fxd4 26.cxd4 fxe6 27.e5 Fc6 28.Hg6 Vd8 29.Hxh8 Fxf3 30.Hf7 Vh4 31.Vxf3 Vxd4+ 32.Kh1 d5 33.Bd1 Vxb4 34.Bb1 Va4 35.Vxh5 Hc6 36.Ve2 Ka7 37.Vf2+ b6 38.Bc1 Kb7 39.h3 Bc8 40.Vf6 Hd4 41.Hd8+ Kb8 42.Hxe6 1-0

7. játszma Karpov–Ánand 1–0 62 lépés
Királyindiai védelem ECO A07
1.Hf3 d5 2.g3 Hf6 3.Fg2 c6 4.O-O Fg4 5.d3 Hbd7 6.Hbd2 e6 7.e4 Fe7 8.Ve2 O-O 9.h3 Fh5 10.Be1 dxe4 11.dxe4 e5 12.b3 Vc7 13.Fb2 Bfe8 14.Vf1 Bad8 15.a3 b5 16.Fc3 Ff8 17.Hh4 Hc5 18.Ff3 Fg6 19.Hxg6 hxg6 20.Fg2 a6 21.Ve2 He6 22.Hf3 Hd7 23.a4 b4 24.Fb2 a5 25.c3 bxc3 26.Fxc3 Bb8 27.Bab1 Fb4 28.Bec1 Fxc3 29.Bxc3 c5 30.Ve3 Vd6 31.h4 Hd4 32.Fh3 Hb6 33.Bbc1 c4 34.bxc4 Hxa4 35.c5 Ve7 36.Ba3 Hxc5 37.Bac3 Hcb3 38.Bc7 Vf6 39.B1c3 Hxf3+ 40.Vxf3 a4 41.Vxf6 gxf6 42.Fd7 Hd4 43.Fxe8 He2+ 44.Kg2 Hxc3 45.Fxf7+ Kf8 46.Fxg6 Hb5 47.Bf7+ Kg8 48.Bxf6 Ba8 49.h5 a3 50.h6 a2 51.Ff7+ Kh7 52.Fxa2 Bxa2 53.g4 Hc3 54.g5 Hxe4 55.Bf7+ Kg6 56.Bg7+ Kf5 57.h7 Bxf2+ 58.Kg1 Kg4 59.h8=V Kg3 60.Be7 Bg2+ 61.Kf1 Hd2+ 62.Ke1 1-0

8. játszma Ánand–Karpov 0–1 32 lépés
Vezérgyalog megnyitás, Levitsky-támadás, Euwe-változat ECO D00
1.d4 d5 2.Fg5 h6 3.Fh4 c6 4.Hf3 Vb6 5.b3 Ff5 6.e3 Hd7 7.Fd3 Fxd3 8.Vxd3 e6 9.c4 He7 10.c5 Va5+ 11.Hc3 b6 12.b4 Vxb4 13.O-O Hf5 14.Bfc1 bxc5 15.Bab1 c4 16.Vc2 Va5 17.Bb7 Va6 18.Bcb1 Fd6 19.e4 Hxh4 20.Hxh4 Bb8 21.Bxb8+ Fxb8 22.exd5 cxd5 23.Hg6 fxg6 24.Vxg6+ Kd8 25.Vxg7 Be8 26.Vxh6 Va5 27.Vg5+ Kc8 28.Vg6 Bf8 29.Bc1 Vb6 30.He2 e5 31.Vh5 Vf6 32.Bf1 Bh8 0-1

Jegyzetek

Források 
BrasilBase
A Karpov–Ánand FIDE-világbajnoki döntő ismertetése és játszmái 
World Chess Championship 1997 FIDE Knockout Matches 
World Chess Championship 1998 Karpov – Anand FIDE Title Match

További információk 
Videóösszefoglaló a mérkőzésről
FIDE World Championship 1998 
Encyclopaedia Britannica: Chess in 1998
Larry Evans:Karpov Tops Anand in the FIDE Title Match  SunSentinel 1998-04-12
Anand vs Karpov, FIDE World Championship 1998 2015-04-03
1998 FIDE World Championship DB Sport Desk
Anand–Karpov set for ’Advanced Chess’ Ram Prasad, rediff.com
Karpov Successfuly Defends World Chess Championship Chicago Tribune, 1998-01-09

1998
Sakk